Ландсхут — город в Баварии.
 Замок Ландсхут — руины средневекового замка в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Ландсхут (самолёт) был угнан палестинскими террористами в 1977 году.